Muffat ist der Familienname folgender Personen:

 Bertrand Muffat-Joly, französischer Biathlet
 Camille Muffat (1989–2015), französische Schwimmerin
 Georg Muffat (1653–1704), Komponist schottisch-savoyischer Herkunft
 Gottlieb Muffat (1690–1770), Sohn von Georg, österreichischer Komponist
 Karl Muffat (1797–1868), deutscher Baumeister und Stadtplaner
 Karl August Muffat (1804–1878), Historiker und kgl. bayr. Reichsarchivrat
 Victor Muffat-Jeandet (* 1989), französischer Skirennläufer